Sisam ist der Familienname von
 Charles Herschel Sisam (1879–?), Mathematiker
 Patrick Sisam, Regisseur

Siehe auch
 Sisamnes, Figur (Richter) aus den Historien des Herodot